Damallsvenskan 2019 var Sveriges högsta division i fotboll för damer under säsongen 2019. Nya lag för säsongen var Kungsbacka DFF och KIF Örebro. FC Rosengård tog hem sin elfte SM-titel och sin första sedan 2015.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Källor
 Svenskfotboll.se

Referenser

Fotboll i Sverige 2019
Fotbollssäsongen 2019
2019